Dion Omar Rudchell Malone (Paramaribo, 13 februari 1989) is een Nederlands-Surinaams voetballer die doorgaans als verdediger speelt. Hij tekende in juli 2018 een contract voor twee jaar bij ADO Den Haag, waar hij eerder al vijf jaar onder contract stond.

Malone debuteerde in het seizoen 2008-2009 in het betaald voetbal in dienst van Almere City FC, dat in zijn eerste jaren als speler van het eerste elftal nog FC Omniworld heette. Hij speelt voornamelijk als rechtsback, maar kan ook op het middenveld spelen. In 2012 ging hij voor ADO Den Haag spelen, waar hij in mei 2015 zijn contract verlengde tot medio 2017. In juli 2017 tekende Malone een tweejarig contract bij Qäbälä PFK in Azerbeidzjan. In juli 2018 mocht hij vertrekken.

Nu (september 2020) speelt Malone voor NAC in de Nederlandse Keukenkampioen Divisie.

Clubstatistieken

Bijgewerkt op 27 juli 2018

Bronnen 
 Voetbal.com

Nederlands voetballer
Surinaams voetballer